El busto de Asdrúbal es una escultura situada en los jardines del Parque Torres, de la ciudad española de Cartagena (Región de Murcia), modelada por el artista local Manuel Ardil Pagán en honor del general cartaginés Asdrúbal el Bello, fundador de la ciudad en 227 a. C.

El busto, fabricado con piedra artificial, fue colocado junto a la torre del homenaje del castillo de la Concepción e inaugurado el 23 de noviembre de 1965, durante la alcaldía del militar compostelano Federico Trillo-Figueroa y Vázquez.

Referencias 

Asdrubal
Casco Antiguo de Cartagena
Esculturas de Manuel Ardil Pagán
Escultura urbana en Cartagena
Esculturas urbanas de España de los años 1960
Esculturas de 1965
España en 1965